Christelijk-Historische Partij, een voormalige Nederlandse politieke partij
 Cumhuriyet Halk Partisi ofwel Republikeinse Volkspartij, een Turkse politieke partij
California Highway Patrol, de staatspolitie in de Amerikaanse staat Californië